Sorin sau Sorín se poate referi la:

Nume
 Walerian Alexandrowitsch Sorin (1902-1986), politician sovietic
 Édouard Sorin (1814-1893), educator și om de religie franez
 Carlos Sorín (n. 1944), regizor și producător de cinema argentinian
 Juan Pablo Sorín (n. 1976), fotbalist argentinian
 Olivier Sorin (n. 1981), fotbalist francez

Prenume
 Sorin este un prenume masculin mult rǎspândit în România
 Sorina este un prenume feminin rǎspândit în România
 Sorin Oprescu (n. 1951), medic, politician român
 Sorin Matei (n. 1963), sportiv român
 Sorin Paraschiv (n. 1981), fotbalist român
 Sorin Antohi (n. 1957), istoric român
 Sorin Chifiriuc (n. 1950), muzician român
 Sorin Copilul de Aur (n. 1990), cântăreț de manele român